Девијација изворно значи скретање с путање, измену извесног правца, одступање од неке вредности. У науци о друштвеним девијацијама, означава понашања појединца и друштвених група која одступају од моралних, религијских и обичајних норми и вредности (нпр. криминал, малолетничка делинквенција, самоубиство, проституција, болести зависности, просјачење, друштвене дезорганизације и сл. ). Према овим понашањима постоји формална и неформална друштвена реакција осуде и неодобравања. У науци о друштвеним девијацијама користе се четири критеријума за дефинисање девијација: нормативни, вредносни, људских потреба и друштвене реакције.

Литература

Види још 
 Стандардна девијација

Спољашње везе 
 Увод у социологију девијантности
 Енглеска Википедија о девијантном понашању

Социологија